Virgin River kan:

 Virgin River (TV-serie) – en amerikansk romantisk dramaserie från 2019
 Virgin River (Coloradofloden) – biflod till Coloradofloden, USA